Messier 93 – gromada otwarta gwiazd
 Zastava M93 – jugosłowiański wielkokalibrowy karabin wyborowy